Dunfield est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Hugh Clifford Dunfield (1891-1973), homme politique provincial saskatchewanais
, agrométéorologiste canadienne
 (né en 1975), mathématicien américain
 (c. 1931-2014), patineur artistique et entraineur canadien
Terry Dunfield (né en 1982), joueur de football canadien

Toponyme

Dunfield, district de services locaux de Terre-Neuve-et-Labrador

Dunfield, hameau de Kempsford dans le Gloucestershire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme